Fuyang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyang, stad på prefekturnivå, Anhui, 
 Fuyang, Hangzhou, stad på häradsnivå, Zhejiang,